Contea di Ottawa o Ottawa County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ottawa (Kansas)
 Contea di Ottawa (Michigan)
 Contea di Ottawa (Ohio)
 Contea di Ottawa (Oklahoma)